

Cinema 
Just the Way You Are – film del 1984 diretto da Édouard Molinaro

Musica 
Just the Way You Are – singolo di Billy Joel del 1977; diverse cover sono state realizzate negli anni
Just the Way You Are – singolo dei Milky del 2002
Just the Way You Are – singolo di Bruno Mars del 2010